Мария Горетти () — святая Римско-католической церкви, мученица, покровительница девственниц, молодёжи и жертв изнасилования. Святая Мария Горетти почитается среди католиков как символ телесной чистоты и девственности.

Биография 
Мария Горетти родилась в многодетной семье. Отец Марии Луиджи Горетти умер, когда Марии было девять лет. Осиротевшая семья была вынуждена переселиться в поисках работы в селение Феррере ди Конка, где они сняли дом, который поделили вместе с семьей Серенелли.

5 июля 1902 года в комнату, где жила семья Горетти, вошел их сосед Алессандро Серенелли. Увидев, что в комнате была только одна Мария, он стал её склонять к интимной близости. Получив от Марии решительный отказ, он стал наносить ей ножевые ранения.

Обнаруженная позднее своей матерью, истекающая кровью Мария Горетти с 14 ножевыми ранениями была доставлена в больницу, где умерла на следующий день 6 июля 1902 году. До своей смерти Мария успела простить своего убийцу, выразив желание увидеть его на небесах.

Алессандро Серенелли был вскоре арестован и приговорен к 30 годам тюремного заключения. В тюрьме он раскаялся в своём преступлении. После отбытия заключения он посетил мать Марии и попросил у неё прощения. Позднее он стал монахом во францисканском ордене капуцинов, работая садовником в монастыре, где и скончался в 1970 году.

Канонизация 
27 апреля 1947 года папа Пий XII провозгласил начало канонического процесса беатификации Марии Горетти, объявив её примером телесной чистоты, целомудрия и девственности.

24 июня 1950 года папа Пий XII канонизировал Марию Горетти как святую мученицу. Во время этого торжественного акта беатификации в Соборе св. Петра в Риме присутствовала мать, братья и сёстры Марии Горетти, а также её раскаявшийся убийца Алессандро Серенелли.

В искусстве 
В произведениях искусства святая Мария Горетти изображается девочкой с волнистыми волосами, в крестьянской или белой одежде, с букетом лилий, которые символизируют телесную чистоту и целомудрие.

В кинематографе 
 По мотивам биографии святой Марии Горетти в 2003 году был снят художественный фильм «Мария Горетти».
 Также существует фильм о Марии Горетти «Небо над болотом», выпущенный в 1949 году.

См. также 
 Список святых, канонизированных папой римским Пием XII
 Анна Колесарова (1928—1944) — блаженная, «словацкая Мария Горетти».
 Имельда Ламбертини (1322—1333) — блаженная Имельда, покровительница принимающих Первое Святое Причастие.
 Лаура Викунья (1891—1904) — блаженная, покровительница разбитых семей.

Примечания

Ссылки 
 Энциклика Пия XII «Святая Девственность», посвящённая Марии Горетти  
 Католическая Россия. Азбука католицизма 
 Сайт Anastasis — биографии святых 
 Международное движение «Друзья Марии Горетти»  

Святые Италии
Католические святые
Христианские святые XX века
Беатифицированные Пием XII
Канонизированные Пием XII
Канонизированные в XX веке
Жертвы сексуального насилия
Умершие от ран
Убитые дети
Святые дети